Чарне́цкий — польская фамилия.

Известные носители 
 Чарнецкий, Владислав (род. 1937) — чешский дирижёр и альтист.
 Чарнецкий, Кшиштоф (1564—1636) — староста хенцынский и живецкий, отец Стефана Чарнецкого.
 Чарнецкий, Николай Александрович (1884—1959) — блаженный римско-католической и украинской грекокатолической Церквей, епископ, исповедник, член монашеского ордена редемптористов.
 Чарнецкий, Павел (1600—1664) — польский военачальник. Кавалер Мальтийского ордена.
 Чарнецкий, Рышард (род. 1937) —  польский политик.
 Чарнецкий, Степан Николаевич (1881—1944) — украинский поэт, фельетонист, театральный деятель, критик.
 Чарнецкий, Стефан (1599—1665) — польский аристократ, Польный гетман коронный Речи Посполитой.
 Чарнецкий, Стефан Станислав (ум. 1703) — писарь польный коронный, староста каневский.
 Чарнецкий, Ян — 39-й католический епископ Каменец-Подольский ок. 1674—1677 гг.

См. также 
 Чернецкий